

Niemcy 
 Brück – dzielnica Dettelbach
 Brück – dzielnica Kolonii
 Brück – dzielnica Nideggen
 Brück – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Potsdam-Mittelmark
 Brück – urząd w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Potsdam-Mittelmark

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Mosty

Zobacz też 
 Dreis-Brück
 Bruck
 Brügg